Foster ist 
 ein Familienname, siehe Foster (Familienname)
 ein Inhalationsspray, als Kombinationspräparat aus den Wirkstoffen Formoterol und Beclometason bestehend, zur Behandlung von Atembeschwerden
 der Name einer Horror-Hörspielserie, siehe mehr dazu bei ihrem Regisseur Oliver Döring
 ein Mondkrater, siehe Foster (Mondkrater)

Foster ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Foster (Indiana)
 Foster (Iowa)
 Foster (Kalifornien)
 Foster (Kentucky)
 Foster (Michigan)
 Foster (Minnesota)
 Foster (Mississippi)
 Foster (Missouri)
 Foster (Montana)
 Foster (Nebraska)
 Foster (New York)
 Foster (North Carolina)
 Foster (Oklahoma)
 Foster (Oregon)
 Foster (Pennsylvania)
 Foster (Rhode Island)
 Foster (Texas)
 Foster (Virginia)
 Foster (Washington)
 Foster (West Virginia)
 Foster (Wisconsin), im Eau Claire County
 Foster (Town, Wisconsin), Town(ship) im Clark County
 Foster City (Kalifornien)
 Foster Corners (New Hampshire)
 Foster Creek (North Carolina)
 Foster Crossroad (Alabama)
 Foster Fork (Virginia)
 Foster Hill (Arkansas)
 Foster Hills (Georgia)
 Foster Junction (Wisconsin), im Ashland County
 Foster Mill (South Carolina)
 Foster Mills (Georgia)
 Foster Place (Texas)
 Foster Pond (historical) (Illinois)
 Foster Village (Hawaii)

Foster ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Foster Bluff, Kliff auf Herring Island im Archipel der Windmill-Inseln, Antarktis
 Foster Crater, Vulkankrater im Viktorialand, Antarktika
 Foster-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Foster Island, diverse Inseln
 Foster-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Foster-Halbinsel, Halbinsel an der Ostküste des Palmerlands, Antarktika
 Foster-Plateau, Hochebene im Grahamland, Antarktika
 Kap Foster an der Südküste der James-Ross-Insel, Antarktis
 Mount Foster, Berg auf Smith Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Port Foster, Caldera von Deception Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Weiteres:
 Foster (Australien), Town(ship) in Victoria
 Foster’s Lager, eine australische Biermarke
 Foster’s Group, ein australisches Unternehmen
 Foster Kennedy-Syndrom, ein Krankheitsbild 
 Foster + Partners, ein Architekturbüro
 Foster Farms
 Foster Peak
 L.B. Foster, US-Unternehmen
 Foster Automobile Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 W. O. Foster & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Foster the People, US-amerikanische Indie-Elektropop-Band aus Kalifornien
 Foster  (Einheit), altes englisches Gewichtsmaß

Siehe auch:
 Foster Township
 Forster
 Fosters